Örö kan syfta på:

 Örö, Västerviks kommun – en ö i Västrums socken, Västerviks kommun
 Örö, Oskarshamns kommun – en ö i Misterhults socken, Oskarshamns kommun
 Örö, Finland – en ö i Kimitoöns kommun